Papagiannis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Papagiannis (* 1997), griechischer Basketballspieler
 Theodoros Papagiannis (* 1942), griechischer Bildhauer

Siehe auch:
 Papagianni